Jánosd, 1905-ben Alsóvadásszal egyesített egykori község
Jánosd, Madarász községhez tartozó falu Romániában, Bihar megyében